Garda (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Verona
Garda (Sonico), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Sonico
Garda (spoorwegen), een Europese internationale trein voor de verbinding Verona - München